Brückner är ett efternamn som bärs eller burits av bland andra

 Alexander Brückner, flera personer
Alexander Brückner (historiker) (1834-1896), rysk-tysk historiker
Alexander Brückner (språkforskare) (1856-1939), polsk språkforskare
 Christian Brückner (född 1943) tysk röstskådespelare
 Eduard Brückner (1862–1927) tysk geograf och meteorolog
 Karel Brückner (född 1939) tjeckisk fotbollsspelare och -tränare
 Roland Brückner (född 1955), östtysk gymnast
 Wilhelm Brückner (1884–1954), tysk officer

Se även 
 Bruckner (olika betydelser)

Tyska efternamn